Hongaars voetbalelftal (mannen)
 Hongaars voetbalelftal (vrouwen)